Carmarthen peut désigner :
 Carmarthen, une ville et communauté du sud-est du pays de Galles ;
 le district de Carmarthen, un ancien district administratif du comté du Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Carmarthen, une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée entre 1542 et 1992 pour les élections générales de la Chambre des communes (sous le nom de Carmarthen Boroughs de 1832 à 1918).

Voir aussi